Чемпионат Белоруссии по волейболу среди мужчин — ежегодное соревнование мужских волейбольных команд Белоруссии. Проводится с 1992 года.

Соревнования проводятся среди команд высшей лиги дивизионов «А» и «Б».

Формула соревнований 
Чемпионат 2021/22 проводился в два этапа — предварительный и плей-офф. На предварительной стадии 9 команд играли в два круга. 6 команд вышли в плей-офф и далее по системе с выбыванием определили двух финалистов, которые разыграли первенство. Серии матчей проводились до трёх побед одного из соперников.

За победы со счётом 3:0 и 3:1 команды получают 3 очка, 3:2 — 2 очка, за поражение со счётом 2:3 — 1 очко, 0:3 и 1:3 — 0 очков.

В дивизионе «А» высшей лиги чемпионата 2021/2022 участвовали 9 команд: «Шахтёр» (Солигорск), «Строитель» (Минск), «Энергия» (Гомель), «Легион» (Обухово), «Марко-ВГТУ» (Витебск), «Западный Буг» (Брест), МАПИД (Минск), «Борисов-БГУФК» (Борисов), «Коммунальник» (Могилёв). В финале «Шахтёр» выиграл у «Строителя» 3-0 (3:2, 3:2, 3:1). 3-е место заняла «Энергия».

Призёры

См. также 
 Чемпионат Белоруссии по волейболу среди женщин
 Кубок Белоруссии по волейболу среди мужчин

Ссылки 
 Официальный сайт БФВ
 Призёры чемпионатов Белоруссии

Чемпионаты Белоруссии по волейболу